в медицине
 ФКМ — фиброзно-кистозная болезнь, мастопатия
в нелинейной волоконной оптике
 ФКМ — фазовая кросс-модуляция
в теории передачи дискретных сообщений, цифровой обработке сигналов, радиолокации
 ФКМ — фазокодовая манипуляция
в философии науки
 ФКМ — физическая картина мира
 ФКМ - фазокодовая модуляция в электронике